Notodelphyidae är en familj av kräftdjur. Notodelphyidae ingår i ordningen Cyclopoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notodelphyidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Notodelphyidae